Euclid Avenue Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Euclid Avenue Historic District (Cleveland, Ohio), NRHP-ID: 02000702
 Euclid Avenue Historic District (Bristol (Independent City), Virginia), NRHP-ID: 06000369